Piszczac peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Piszczac, gmina rurale du powiat de Biała Podlaska
 Piszczac, village et chef-lieu de la gmina de même nom

Homonymie de toponyme